Xaibànides (shaybànides) o Banu Xayban, dinastia d'Armènia, Djazira, Diyar Rabia i Diyar Bakr al segle IX. El seu nom deriva de la tribu dels Banu Xayban
 Xaibànides o xibànides (shibànides o shaybànides), dinastia uzbek de l'Àsia Central segles XV i XVI. El seu nom deriva de Xaiban (Shayban) o Xiban (Shiban), l'epònim, fill de Jotxi i net de Genguis Khan.